Григо́рий Григо́рьевич Ващенко (1878—1967) — украинский педагог, учёный, общественный деятель. Кандидат богословия (1903).

Биография 
Родился в селе Богдановка (ныне село Прилукского района Черниговской области). Учился в Московской духовной академии (1899—1903). Преподавал русский язык в церковнославянских классах Кутаисского духовного училища (1903—1906), русский и церковнославянский языки в Тихвинском духовном училище (1906—1909), историю в Тихвинской женской гимназии (1908); коллежский асессор (1903—1908), преподаватель в Тихвинском реальном частном училище (1911—1912), в Тульчинском духовном училище (1912), в Тульчинском епархиальном училище (1912—1913), в Роменской женской гимназии (1913-16) и Роменском коммерческом училище (1916).

22 ноября 1917 года педагогический совет Полтавского учительского института назначил Ващенко на должность преподавателя психологии, логики, педагогики, истории философии, теории и психологии художественного творчества. Возглавлял учительскую семинарию в Полтаве (1918—1920), в 1920 году был лектором психологии Полтавского института народного образования (ИНО), организатором и руководителем педагогического техникума в селении Белики на Полтавщине (1921—1923). Преподавал на факультете социального воспитания (1923—1924), руководитель кабинета социальной педагогики (с 1925), профессор педагогики Полтавского ИНО (1925—1933).

В конце 1933 года обвинён в причастности к «украинскому буржуазному национализму» и уволен из института как «враг народа». До 1936 года не работал по специальности. В 1936—1940 годах возглавлял кафедру педагогики Педагогического института в городе Сталинград (ныне Волгоград), с сентября 1940 до июня 1941 года — заведующий кафедры педагогики Полтавского педагогического института.

Во время немецкой оккупации находился в Полтаве и Киеве (1941—1943), работал в научно-образовательных учреждениях оккупационного режима, считал немецкую военную власть «освободительницей» Украины от большевизма. Переехал в Мюнхен в 1943 году. Профессор педагогики Украинского свободного университета с 1945, ректор Богословско-педагогической академии УАПЦ (1950—1957).

Умер в Мюнхене 2 мая 1967 года. Похоронен на кладбище Вальдфридхоф.

Память 
 На Украине в 1991 году было основано Всеукраинское педагогическое общество имени Ващенко.
 С 2011 года имя Григория Ващенко носит одна из улиц Киева.

Сочинения 
 Український ренесанс ХХ століття. Торонто, 1956.
 Виховання волі й характеру (Воспитание воли и характера), ч. 1-2. Лондон, 1952—1957.
 Проект системи освіти в незалежній Україні (Намётки системы просвещения в независимой Украине). Мюнхен, 1957.

Литература 
 Моргун В. Ф. Григорий Ващенко, Антон Макаренко, Ганс Кофод: вернёмся к ним в третьем тысячелетии? // Имидж современного педагога. — 2001. — № 2. — С 12-17
 Хиллиг, Гётц. Григорий Ващенко и Антон Макаренко. Взаимоотношения двух полтавских педагогов // в сб. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1976—2014). Полтава: ПНПУ им. В. Г. Короленко. Издатель Шевченко Р. В., 2014 г. 778 с. ISBN 978-966-8798-39-9. С. 391—409.

Койнаш П. До кінця викрити рештки націоналістичної контрабанди в педінституті. «Більшовик Полтавщини», 1934, 9 січ.
 Ювілей професора Григорія Ващенка. «Український самостійник», 1950, 7 трав.

Gotz Hillig, Verblaste Gesiechter, vergessene Menschen… 28 Portrats von «Freunden» und «Feinden» A.S. Makarenkos. Bremen, 1999.

Ссылки 
 Комната-музей Г. Г. Ващенко Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко

Выпускники Московской духовной академии
Преподаватели Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Преподаватели Волгоградского социально-педагогического университета
Преподаватели Украинского свободного университета
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)
Кандидаты богословия